Том Соєр () — один з головних персонажів романів Марка Твена: «Пригоди Тома Соєра» (1876), «Том Соєр за кордоном» (1894) і «Том Соєр — детектив» (1896).

  — американський фільм 1917 року.
 «Том Соєр» — американська пригодницька кінокомедія 1930 року.
 «Том Соєр» — радянський дитячо-пригодницький художній фільм 1936 року.
 «Том Соєр» — американський дитячий фільм 1973 року.
  — німецький фільм 2011 року.